Стрейт флаш (англ. Straight Flush, «прямий злив») — стратегічний бомбардувальник моделі B-29 «Суперфортеця» 509-ї Змішаної Групи ВПС Армії США.
 Шалом Стрейт (івр. שלום שְטְרייט‎; 5 червня 1888(18880605) — 23 червня 1946) — педагог, літературний критик і письменник.
 Беатріс Стрейт (англ. Beatrice Straight; *2 вересня 1914, Олд-Уестбарі, Штат Нью-Йорк — †7 квітня 2001, Лос-Анджелес) — американська акторка.